Кратер Григг () — крупный ударный кратер в экваториальной части обратной стороны Луны. Название присвоено в честь новозеландского астронома Джона Григга (1838—1920) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Пойнтинг на северо-западе, кратер Ферсман на северо-востоке, кратер Вейль на востоке-северо-востоке, кратер Майкельсон на юго-востоке, кратер Герцшпрунг на юге и кратер Го Шоу-Дзин на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 36,7 км, глубина — 2,1 км.

Кратер имеет полигональную форму, восточную часть вала перекрывает небольшой кратер. Высота вала над окружающей местностью составляет 990 м, объем кратера составляет приблизительно 940 км³. В северо-западной части чаши расположен приметный небольшой кратер.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны